Molekulska formula -{C9H11N}- se može odnositi na:

 2-Aminoindan
 Tranilcipromin
 Tetrahidroizohinolin